Тереза Христофоровна Маргулова (Маргулянц) (; 14 августа 1912 — 14 августа 1994) — специалист по водно-химическим режимам тепловых и атомных электростанций, доктор технических наук, профессор, основатель и руководитель кафедры атомных электростанций МЭИ (1956).

Биография 
Родилась 14 августа 1912 года. Училась в Азербайджанском индустриальном институте (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности). После окончания института работала на инженерных должностях в проектных и наладочных организациях в Баку, Ленинграде и Москве. Образование продолжила в аспирантуре Московского энергетического института.

Защитила кандидатскую и докторскую диссертации, до 1956 года работала в МЭИ на должностях — от ассистента до профессора кафедры водно-химического режима тепловых электростанций.

Область научных интересов: повышение эффективности работы тепловых электростанций, создания оптимального водно-химического режима котельных агрегатов, теория водных раствором — «комплексонов», использующихся для химической отмывки и очистки поверхностей парогенераторов. Результаты ее работ были использованы на Ленинградской и Чернобыльской АЭС, в судовых атомных установках, включая станцию на атомном ледоколе «Ленин», на Костромская ГРЭС и др.

С 1956 года занималась в МЭИ переподготовкой специалистов для нужд атомной энергетики. По её инициативе в Московском энергетическом институте в 1956 году была создана кафедра атомных электрических станций, которой долгое время руководила Т. Х. Маргулова. За написанный ею для подготовки специалистов учебник «Атомные электрические станции» в 1971 году была удостоена Государственной премии СССР в области науки и техники. При кафедре атомных электрических станций были организованы курсы для переподготовки инженеров союзных республик СССР и зарубежных специалистов.

За научные разработки в области тепловых схем АЭС, их водно-химическому режиму, материаловедению и использованию их в практике в 1978 году была удостоена второй Государственной премией.

Под руководством Т. Х. Маргуловой было подготовлено и защищено около 70 кандидатских и шесть докторских диссертаций.

В МЭИ в разное время была деканом теплоэнергетического факультета, проректором вуза. Являлась зам. главного редактора журнала «Теплоэнергетика». В последние годы жизни работала над энциклопедией по атомной энергетике, однако её планам не было суждено осуществиться.

Скончалась 14 августа 1994 года.

Семья 
Тереза Христофоровна Маргулова, армянка по национальности, была дважды замужем. Имела сына и внука. Своего внука назвала в честь второго мужа, чл. корр. АН СССР Вячеслава Алексеевича Голубцова — брата бывшего директора МЭИ, В. А. Голубцовой. В. Голубцов, находясь в Австрии в служебной командировке, был сбит машиной и скончался за границей. Сын и внук Т. Маргуловой учились и работали в МЭИ.

Награды и звания 
 ордена Ленина и «Знак Почета», медали
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1981)
 лауреат Государственной премии СССР (1971, 1978)
 Почетный доктор Высшей инженерно-научной школы Цвиккау (Германия, 1986)
 Почетный доктор Будапештского технического университета (1976)
 Почетный академик Международной инженерной академии (1981)

Память 
16 ноября 2006 года в Московском энергетическом институте была открыта мемориальная доска основателю кафедры атомных электростанций Терезе Христофоровне Маргуловой.

Труды 
Является автором около 300 научных работ и более 20 книг по вопросам работы атомных электростанций, их проектированию и эксплуатации, среди них:
 Тепловой расчет котлоагрегата. — М.; Л.: Госэнергоиздат, 1949. — 144 с.;
 Методы получения чистого пара. — М.; Л.: Госэнергоиздат, 1955. — 180 с.;
 Атомная энергетика и ее будущее. — М.: Энергия, 1977. — (Библиотека теплотехника);
 Применение комплексонов в теплоэнергетике. — М., 1973;
 Методические рекомендации по преподаванию энергетических дисциплин: (Мировоззрен. аспект). — М.: МЭИ, 1984. — 54 с.;
 Применение комплексонов в теплоэнергетике. — 2-е изд., перераб. — М.: Энергоатомиздат, 1986. — 278,[1] с.;
 Водные режимы тепловых и атомных электростанций: [Учеб. для вузов по спец. «Технология воды и топлива на тепловых и атом. электростанциях»]. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. шк., 1987. — 318,[1] с. (в соавт. с О. И. Мартыновой);
 Атомные электрические станции: [Учеб. по курсу «Атом. электр. станции» для вузов по спец. «Проектирование и эксплуатация АЭС», «Конструирование и монтаж оборуд. АЭС», «Основы автомат. управления АЭС»]. —  5-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-во лит. по атом. технике, 1994. — 296 с.
 Химические очистки теплоэнергетического оборудования Текст / Под общ. ред. д-ра техн. наук, проф. Т. Х. Маргуловой Вып. 2 — М.: Энергия, 1969. — 223 с.

Литература 
 Саркисян А. Е. Армяне — военные ученые, конструкторы, производственники и испытатели XX века. — Т. 2. — : Амарас, 2005. — С. 411—417.
 Саркисян С. Т. Энциклопедия Арцах-Карабаха. — , 2005. — 312 с. — ISBN 5-9676-0034-5.

Примечания

Ссылки 
 Тереза Христофоровна Маргулова. Московский энергетический институт
 Тереза Христофоровна Маргулова.
 Тереза Христофоровна Маргулова
 Тереза Христофоровна Маргулова. Музей МЭИ.
 Воспоминания доцента ИТАЭ Ирины Сергеевны Никитиной о Терезе Христофоровне Маргуловой

Выпускники Азербайджанского университета нефти и промышленности
Преподаватели МЭИ
Деканы МЭИ
Проректоры МЭИ
Почётные доктора Будапештского университета технологии и экономики
Персоналии:Теплотехника